El Torneig de Stuttgart 2011, oficialment conegut com a MercedesCup 2011, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 34a edició del torneig es va celebrar entre el 9 i el 18 de 2011 al Tennis Club Weissenhof de Stuttgart, Alemanya.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2011
ATP World Tour 2011